Vacansoleil (cég) holland utazásszervező és kempingüzemeltető vállalat
 Vacansoleil–DCM holland profi kerékpároscsapat